Die 2. HNL 2005/06 war die 15. Spielzeit der zweithöchsten kroatischen Fußballliga.

Modus 
Die Liga wurde in Gruppen zu je 12 Mannschaften eingeteilt. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten jeweils die besten sechs Teams in der Aufstiegsrunde und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde. Dabei wurden die Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Die beiden Gruppensieger sollten einen Aufsteiger in die 1. HNL ermitteln. Da der Sieger der Nordgruppe, NK Belišće, keine Erstligalizenz erhielt, bekam der Südmeister, HNK Šibenik, kampflos den Startplatz für die 1. HNL.

Gruppe Nord

Vorrunde

Aufstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Gruppe Süd

Vorrunde

Aufstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Weblinks 
 Croatia 2005/06 www.rsssf.com, (engl.)

2005
Fußballsaison 2005/06